Termenul de sudan se poate referi la:

Locuri 
 Sudan, un stat aflat în nord-estul Africii
 Sudanul de Sud, un stat aflat în estul Africii
 Sudan (regiune), o regiune din Africa
 Sudan, Iran, un sat din Iran
 Sudan, Texas, un sat din Texas

Coloranți
Sudan I
Sudan II
Sudan III
Sudan IV
Sudan negru B
Sudan roșu G